Samoa poate să însemne:
Samoa (arhipelag) - un grup de insule din Oceanul Pacific, din regiunea Polineziei.
Samoa, un stat insular din Pacific, numit și Samoa de Vest.
Samoa americană, un teritoriu al Statelor Unite ale Americii, numit și Samoa de Est.

Vezi și
Samoani
Limba samoană

Dezambiguizare